Poni kan syfta på:

Personer 
Poni, albansk sångerska.

Platser

Burkina Faso 

 Province du Poni, provins, Sud-Ouest, 
 Pani (ort), Centre-Ouest, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar